

Івановська сільська рада — сільське поселення, Давлекановський район, Башкортостан
 Івановська сільська рада — сільське поселення, Кур'їнський район, Алтайський край
 Івановська сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Івановська сільська рада — сільське поселення, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Івановська сільська рада — сільське поселення, Хайбуллінський район, Башкортостан

Див. також 
 Іванковська сільська рада